Pinter oder Pintér ist der Familienname folgender Personen:

 Ádám Pintér (* 1988), ungarischer Fußballspieler
 Adi Pinter (1948–2016), österreichischer Fußballtrainer und Politiker
 Alexander Pinter (* 1979), österreichischer Musiker und Politiker (Grüne)

 Béla Pintér (* 1970), ungarischer Dramatiker, Schauspieler und Theaterregisseur
 Carlos Pintér (1910–1980), schweizerisch-ungarischer Fußballspieler und -trainer
 Friedrich Pinter (* 1978), österreichischer Biathlet

 Harold Pinter (1930–2008), englischer Theaterautor und Regisseur, Nobelpreisträger
 Jakob Pinter (* 1998), österreichischer Schauspieler und Sänger
 József Pintér (* 1953), ungarischer Schach-Großmeister, Schachtrainer und Schachpublizist
 Jürgen Pinter (* 1979), österreichischer Skilangläufer
 Klaudia Pintér (* 2001), ungarische Handballspielerin
 László Pintér (1942–2002), ungarischer Malakologe
 Martin Pinter (* 1997), deutscher American-Football-Spieler
 Matthias Pinter (1922–1996), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Michael Pinter (1899–1954), österreichischer Politiker
 Michael R. Pinter (* 1969), niederländischer Künstler
 Philipp Pinter (* 1985), österreichischer Eishockeyspieler

 Tomislav Pinter (1926–2008), kroatischer Kameramann

Siehe auch:
 Pindter
 Pintner
 Pinder
 Pintor
 Harri Pinter, Drecksau, Spielfilm von Andreas Schmied (2017)